

Lokalizacje

Niemcy 
 Berchtesgaden – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Berchtesgadener Land
 Berchtesgaden Hauptbahnhof – dworzec w Berchtesgaden
 Berchtesgaden – była powiat

Inne 
 Alpy Berchtesgadeńskie
 Park Narodowy Berchtesgaden

Zobacz też 
 Berchtesgadener Land